Лудин — многозначный термин.

 Лудин — село на Украине.
 Лудин — висячий мост в Китае.
 Лудин, Ганнс (1905—1947) — обергруппенфюрер СА, нацистский преступник.